Ernst Cleveland Abbe (Washington, 21 de agosto de 1905 — Saint Paul, Minnesota, 15 de março de 2000) foi um botânico norte-americano.

Ligações externas 
  

Botânicos dos Estados Unidos
Naturais de Washington